280 Dywizja Piechoty ’40 (III Rzesza)
 280 Dywizja Piechoty ’42 (III Rzesza)